Сезон 2003/2004 стал для Реал Мадрида 73-м в Чемпионате Испании.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

37.500.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

30.000.000

Зима 

0

Общие убытки:37.500.000

Общая прибыль:30.000.000

Разница:7.500.000

Соревнования

Примера

Результаты турнира

Турнирная таблица 

1 «Сарагоса» получила право участвовать в кубке УЕФА как победитель кубка Испании.
2 С футбольного клуба «Расинг» было снято одно очко за превышение числа легионеров в матче против «Осасуны» 14 декабря 2003 года.

Кубок Испании

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Испании

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей — офф

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2003